Die Malaysian Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis zum 30. September 2012 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie die Malaysian Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Janko Tipsarević, der in diesem Jahr bei den Thailand Open teilnahm. Im diesjährigen Finale besiegte der Argentinier Juan Mónaco den Franzosen Julien Benneteau in einer über drei Stunden langen Dreisatzpartie. Für Mónaco war dies bereits der vierte Saisontitel und der insgesamt siebente seiner Karriere; Benneteau hingegen setzte seine Negativserie bei Endspielen fort: das Finale in Kuala Lumpur war bereits das siebente seiner Karriere, ohne je einmal als Sieger vom Platz zu treten. Im Doppel waren Eric Butorac und Jean-Julien Rojer die Titelverteidiger, doch auch sie nahmen mit jeweils neuen Partnern am parallel laufenden Turnier in Bangkok teil. Im diesjährigen Finale siegten Alexander Peya und Bruno Soares gegen Colin Fleming und Ross Hutchins; das ist der erste gemeinsame Titel des Duos und der jeweils zweite Titel in der laufenden Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. September 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Kuala Lumpur